Johann Döderlein ist der Name folgender Personen:

* Johann Alexander Döderlein (1675–1745), deutscher Gelehrter 
 Johann Christoph Döderlein (1746–1792), deutscher evangelischer Theologe